Vous disiez est le treizième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Du rire aux armes
 Le docteur Médard soigne un suicidaire qui tire sur les gens pour se distraire.
 Camion de beauté
 Le docteur Médard aide une jeune femme qui complexe par rapport à son physique.
 Maudimat
 Le docteur Médard veut aider un présentateur qui a chuté dans les audiences de sa chaîne.
 Self service
 Un homme explique au docteur Médard qu'il a des pertes de mémoire.
 Moi double
 Le docteur Médard retrouve le médium de l'histoire "Á la vie, à l'amor" qui lui parle de la théorie de l'ego.
 Fraude heure
 Le docteur Médard  tente de se débarrasser d'un homme qui souffre de troubles mentaux précoces.
 Je d'enfants
 Un homme demande conseil au docteur Médard. Son fils jalouse sa sœur.
 Allo-Pathie
 Le docteur Médard est sans cesse interrompu par des coups de fil.
 L'avis de la ménagère
 Yvonne récupère la monnaie des patients venus consulter.
 Volées d'escaliers
 Le docteur Médard a un patient qui a peur de l'ascenseur et des escaliers.
 Astraphobie
 Le docteur Médard aide un homme atteint de peur de la foudre.
 Traitement spatial
 Le docteur Médard part au chevet de deux astronautes bloqués dans leur fusée.
 Les psy ratent le coach
 Les docteurs Médard et Pinchart discutent de psychiatrie par le coaching.
 Jeux drôles
 Médard découvre qu'il est mauvais perdant.
 Flammes fatales
 Une jeune femme obsédée par les pompiers se confie au docteur Médard.
 Scènes de vie
 Un patient du docteur Médard souhaite le remercier pour le bien qu'il lui a fait.
 Pété indien
 Un homme se prend pour un grand chef indien
 Autour de magies
 Un magicien sollicite l'aide du docteur Médard.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des Psy
Album de bande dessinée sorti en 2005